L'Hansei University (한세대학교) è un'università di medie dimensioni situata a Gunpo in Corea del Sud. È stata fondata nel 1953 come The Full Gospel Theological Seminary da un'associazione evangelicale.

Storia 
L'università inizialmente ha iniziato la sua missione come la "Full Gospel Theological College" e ha cambiato il suo nome a "Soonshin University". Nel 1997, il nome è stato nuovamente cambiato in "Hansei University".

Il presidente è Kim Sung Hae, i cancellieri è Rev. David Yonggi Cho

Rettori 
David Yonggi Cho

Voci correlate 
 Yoido Full Gospel Church
 David Yonggi Cho
 Classifica accademica delle università mondiali

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Università in Corea del Sud